Nowe Królestwo Granady istniejące w okresie 1538-1717
 Wicekrólestwo Nowej Granady istniejące w okresie 1717-1810 i 1816-1819
 Zjednoczone Prowincje Nowej Granady istniejące w okresie 1810-1816
 Republika Nowej Granady istniejąca w okresie 1831-1858
 Konfederacja Granady istniejąca w okresie 1858-1863